Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2019 проводился в городе Ставангер (Норвегия) c 20 по 27 апреля 2019 года. Турнир проходит в 12-й раз.

В турнире принимали участие 48 национальных сборных смешанных команд (составленных из одного мужчины и одной женщины), наибольшее количество в истории чемпионатов.

Впервые в чемпионате мира принимали участие сборные Греции, Республики Косово, Мексики, Нигерии, Саудовской Аравии и Украины (для всех шести стран это был вообще первый — в любом виде кёрлинга — чемпионат мира), а также сборная Тайваня.

Чемпионом стала (впервые в своей истории) сборная Швеции, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали завоевала сборная США, победившая в матче за 3-е место сборную Австралии (сборная Австралии впервые попала в число полуфиналистов).

Официальный хештег чемпионата: #WMDCC2019 .

Одновременно и там же проводился Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2019.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе, команды разбиваются на 6 групп по 8 команд (группы A, B, C, D, E, F), где играют между собой по круговой системе в один круг. Затем 16 лучших команд (12 команд, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 команды из занявших 3-е места в группах, имеющие лучшие результаты по среднему значению тестовых бросков в дом, ) выходят в этап плей-офф, где играют по олимпийской системе в 1/8 финала, четвертьфиналах, полуфиналах, финале, а также в матче за 3-е место.

Составы команд

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по UTC+2.

Групповой этап 

Турнирная таблица по итогам группового этапа; положение после сессии 28

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

  Проходят в плей-офф
 «W» — техническая победа, «L» — техническое поражение

Сессия 1 
20 апреля, 09:00

Сессия 2
20 апреля, 12:30

Сессия 3
20 апреля, 16:30

Сессия 4
20 апреля, 20:00

Сессия 5
21 апреля, 08:00

Сессия 6
21 апреля, 11:15

Сессия 7
21 апреля, 14:30

Сессия 8
21 апреля, 17:45

Сессия 9
21 апреля, 21:00

Сессия 10
22 апреля, 08:00

Сессия 11
22 апреля, 11:15

Сессия 12
22 апреля, 14:30

Сессия 13
22 апреля, 17:45

Сессия 14
22 апреля, 21:00

Сессия 15
23 апреля, 08:00

Сессия 16
23 апреля, 11:15

Сессия 17
23 апреля, 14:30

Сессия 18
23 апреля, 17:45

Сессия 19
23 апреля, 21:00

Сессия 20
24 апреля, 08:00

Сессия 21
24 апреля, 11:15

Сессия 22
24 апреля, 14:30

Сессия 23
24 апреля, 17:45

Сессия 24
24 апреля, 21:00

Сессия 25
25 апреля, 09:00

Сессия 26
25 апреля, 12:30

Сессия 27
25 апреля, 16:00

Сессия 28
25 апреля, 19:30

Плей-офф

1/8 финала 
26 апреля, 9:00

26 апреля, 13:00

Четвертьфиналы 
26 апреля, 18:00

Полуфиналы 
27 апреля, 9:00

Матч за 3-е место 
27 апреля, 13:00

Финал 
27 апреля, 16:00

Итоговая классификация 

  Получили квалификацию для участия в чемпионате мира 2020 года (ещё 4 команды будут отобраны в дополнительном турнире)

Команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются по местам, занятым на групповом этапе, а между занявшими одинаковые места — по среднему значению тестовых бросков в дом (). Команды, проигравшие в четвертьфинале, занимают 5 место, команды, проигравшие в 1/8 финала — 9 место.

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика чемпионата на сайте WCF
 Видео: плейлист «World Mixed Doubles Curling Championship 2019» в YouTube (21 видео)

2019
Международные соревнования по кёрлингу в Норвегии
Спорт в Норвегии в 2019 году
Апрель 2019 года
Международные спортивные соревнования в Ставангере
Кёрлинг